William Gage ist der Name folgender Personen:

* William Gage, 2. Viscount Gage (1718–1791), britischer Adliger und Politiker
 William Hall Gage (1777–1864), britischer Admiral 
 William James Gage (1849–1921), kanadischer Geschäftsmann, Herausgeber und Philanthrop